Carl Dahl kan syfta på:

* Carl Dahl (1810–1887), tysk konstnär
 Carl Dahl (1812–1865), dansk konstnär
 Carl G. Dahl (1875–1959), svensk pomolog